Příjmení Snell nese více různých osobností:

 Earl Snell (1895–1947) – americký politik
 George Davis Snell (1903–1996) – americký genetik
 Peter Snell (1938–2019) – novozélandský atlet

Externí odkazy